Моргенталер ():
 Моргенталер, Эрнст (1887—1962) — швейцарский художник
 Моргенталер, Ханс (1890—1928) — швейцарский поэт и прозаик, брат Эрнста Моргенталера
 Моргенталер, Макс (1901—1980) — швейцарский химик, создатель Nescafé, брат Эрнста и Ханса Моргенталеров

Моргенталер ():
 Моргенталер, Генри (род. 1923) — канадский врач, активист защиты права на аборты